

Patronyme 

 Jean Charles Loriquet (1818-1889) érudit, archéologue et bibliographe français ;
 François Loriquet (1964-), acteur français.

Autres 
 Les loriquets sont des oiseaux, vivant principalement en Australie.